In 1998 werd het 58ste Campeonato Piauiense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 1 februari tot 13 juni. Picos werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep Noord

Groep Zuid

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep Noord

Groep Zuid

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven.

Finaleronde
Naast de twee toernooiwinnaars, plaatsen ook 4 de Julho en Picos zich door hun goede resultaten in de competitie. In geval van gelijkspel kwalificeerde de club zich met het beste resultaat in de competitie.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui